SKA steht für:
 Eisenbahnkreuz Acharnes, Bahnhof in Acharnes bei Athen (griech. Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών, daher die Abkürzung SKA)
 Schwedische Kriminaltechnische Anstalt
 Schweizerische Kreditanstalt, der ehemalige Name der Credit Suisse
 SK Austria Klagenfurt (2007), Fußballverein aus Kärnten
 SKA Sankt Petersburg, ein Eishockeyklub aus Sankt Petersburg, Russland 
 Spokane International Airport (IATA-Code), Flughafen in Spokane, Bundesstaat Washington
 Square Kilometre Array, ein in Planung befindliches Radioteleskop
 Streitkräfteamt der Bundeswehr
 Sprachkundigenabschluß, eine Sprachprüfung zum Ende des Studiums in der DDR, niedrigste Dolmetscherprüfung

Ska steht für:
 Ska, eine auf Jamaika entstandene Tanzmusik

Ska ist der Spitzname folgender Personen:
 Ska Keller (eigentlich Franziska Maria Keller; * 1981), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

Ska ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Louis Ska (* 1946), Professor für Altes Testament am Päpstlichen Bibelinstitut in Rom

ska steht für:
 Skagit (ISO-639-3-Code), Sprache der Upper Skagit und Lower Skagit, Dialekt des Lushootseed

Abkürzung